Я́рослав Пла́шил (; ) — чешский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольных школ черниковицкого «Сокола», рыхновского «Спартака» и клуба «Градец-Кралове».

Профессиональную карьеру начал в 1998 году в клубе «Градец-Кралове», в 2000 году перешёл в «Монако», однако, закрепиться в составе тогда не смог, и поэтому в 2002 году был отдан в аренду в клуб «Кретей» из одноимённого пригорода Парижа (департамент Валь-де-Марн). В 2003 году вернулся из аренды и следующие несколько лет играл за «Монако», в составе которого стал финалистом Лиги чемпионов в 2004 году. В 2007 году заключил четырёхлетний контракт с памплонской «Осасуной». В 2009 году вернулся во Францию, подписав контракт с «Бордо» на четыре года.

В сборной 
С 1997 года выступал за юношеские и молодёжные сборные. В составе главной национальной сборной Чехии дебютировал 31 марта 2004 года в товарищеском матче со сборной Ирландии, а первый гол забил 2 июня 2004 года в товарищеском матче со сборной Болгарии. Принимал участие в финальных турнирах чемпионатов Европы 2004, 2008, 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2006 года.

В июне 2016 года он принял решение завершить выступление за национальную сборную.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
Сборная Чехии
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2004

Монако
 Финалист Лиги чемпионов: 2003/04

Бордо
 Обладатель Кубка Франции : 2012/13
 Обладатель Суперкубка Франции : 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Бордо»
 Профиль игрока на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль игрока на сайте Fotbal.idnes.cz

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Градец-Кралове»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Кретей»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Катания»